Die Copa Centroamericana 2017 () war die 14. Ausspielung der Fußball-Zentralamerikameisterschaft und fand vom 13. bis zum 22. Januar 2017 in Panama statt. Da Guatemala von der FIFA suspendiert wurde und somit nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen durfte, wurde das Turnier im Gegensatz zu den Vorjahren als Rundenturnier mit sechs Teilnehmern ausgetragen. Alle Spiele fanden im Estadio Rommel Fernández in Panama-Stadt statt.

Sieger wurde zum vierten Mal Honduras.

Teilnehmer 
An der Copa Centroamericana 2017 nahmen bis auf das von der FIFA suspendierte Guatemala alle Mitglieder der Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) teil:

Ergebnisse 

|}

|}

Qualifikation für den Gold Cup 
Die Copa Centroamericana 2017 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 2017. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich direkt, der Fünftplatzierte bestritt zwei Play-off-Spiele gegen den Fünftplatzierten aus der Qualifikation zur Karibikmeisterschaft 2017. Dort konnte sich Nicaragua gegen den karibischen Vertreter Haiti durchsetzen. Das Hinspiel wurde am 24. und das Rückspiel am 28. März 2017 ausgetragen.

|}

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse (englisch) auf concacaf.com

Einzelnachweise 

2017
Fußballveranstaltung 2017
Fußball (Panama)
Sportveranstaltung in Panama-Stadt